Cariño steht für:

 Cariño (Galicien), eine Hafenstadt an der Nordküste Galiciens

Carino oder Cariño ist der Familienname folgender Personen:

 Nestor Celestial Cariño (* 1938), philippinischer Geistlicher, Altbischof von Legazpi
 Tonino Carino (1944–2010), italienischer Journalist